EM i hurtigløb på skøjter henviser til flere artikler:
 EM i hurtigløb på skøjter for mænd
 EM i hurtigløb på skøjter for kvinder

Se også 
 EM i short track